Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS John Paul Jones''' :
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Forrest Sherman lancé en 1955 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Arleigh Burke lancé en 1991.

John Paul Jones